Александр Ярославович Керч (; ) — советский и латвийский хоккеист (нападающий), латвийский хоккейный тренер.

Карьера 
Родился в Архангельске, жил в историческом районе Соломбала. Имеет украинские корни. Воспитанник хоккейного клуба «Спартак (Архангельск)». В 1982 году по приглашению хоккейной команды второй лиги «Латвияс берзс» (Latvijas bērzs) переезжает жить в Ригу.

В возрасте 18 лет был призван на военную службу в погранвойсках СССР и стал выступать с 1985 года за рижский хоккейный клуб «Динамо».

В 1987 году в составе молодёжной сборной СССР участвовал в чемпионате мира среди молодёжных команд в Чехословакии (см. также Хоккейная драка в Пьештянах).

В 1988 году в составе команды «Динамо (Рига)» становится вице-чемпионом СССР по хоккею с шайбой.

В 1993 году Александр Керч был задрафтован канадским клубом «Эдмонтон Ойлерс», за который сыграл 5 игр в НХЛ.

До осени 1995 года жил в Канаде. После возвращения из Канады играл в команде «Пардаугава» (ХК «Динамо» Рига), а после его распада — за клуб латвийской хоккейной лиги «Рига Альянс».

В период с 1996 по 2006 год Керч играл в различных европейских командах: Ландсберг (:en:EV Landsberg, Германия), Таппара (Финляндия), ECR Revier Löwen (:en:Revierlöwen Oberhausen, Германия), Берлин Кэпиталс (:en:BSC Preussen, Германия), Рига 2000 (Латвия), СКА (Россия), Волки (Vilki, Латвия), Молот-Прикамье (Пермь, Россия), IK Nyköpings NH 90 (:en:Nyköpings Hockey, Швеция), ХК Гомель (Беларусь), REV Бремерхафен (Германия) и Химик (Воскресенск, Россия).

В сезонах 2006-07, 2007-08 и 2008-09 играл за клуб латвийской хоккейной лиги «АСК-Огре» (:en:ASK/Ogre). Признан лучшим нападающим Латвийской хоккейной лиги сезона 2006-07.

В 2010 году играл за клуб ХК «Латгале».

Выступал за сборную Латвии с момента её создания осенью 1992 года до весны 2004 года (на чемпионате мира в Чехии).

Тренировал юношескую команду «Драгуны» из подмосковного Можайска. С августа 2015 года тренирует фарм-клуб жлобинского «Металлурга».

В 1989 году женился на Маргарите Новиковой. В 1990 году родился сын Александр. Сын также является профессиональным хоккеистом и тренером, входит в тренерский штаб немецкого клуба Штраубинг Тайгерз.

Примечания 

Хоккеисты СССР
Хоккеисты Латвии
Игроки сборной Латвии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Динамо» Рига (1946—1995)
Хоккейные нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки «Провиденс Брюинз»
Игроки ХК «Биль»
Игроки ХК «Таппара»
Игроки ХК «Ревирлёвен Оберхаузен»
Игроки ХК «Пройссен»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Рига 2000»
Игроки ХК «Нючёпинг»
Игроки ХК «Молот-Прикамье»
Игроки ХК «Гомель»
Игроки ХК «Фиштаун Пингвинз»
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки ХК «Латгале»
Игроки ХК «Озолниеки/Монархс»
Задрафтованные ХК «Эдмонтон Ойлерз»